Би́рский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Бирский район () в составе Республики Башкортостан.

Административный центр — город Бирск.

География
Площадь его территории составляет 1717 км².

Район находится в низовье реки Белой. Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, в зоне Северной лесостепи, в самом теплом, незначительно засушливом агроклиматическом регионе Башкирии. Правобережье реки Белой в границах Бирского района — составная часть Бирской лесостепи, которая характеризуется значительной (25—27 %) облесенностью территории и распространением серых лесных почв, по вершинам водоразделов, по балкам и карстовым воронкам растут дуб, липа, клён, орешник, вяз. На левобережье остепненность гораздо выше, а почвенный покров состоит из выщелоченных чернозёмов. Долина Белой шириной 10—20 км отличается от примыкающих к ней лесостепей комплексом своеобразных условий. Правый берег долины высокий, обрывистый с глубокими оврагами, левый — полого-низменный. Пойма занята обширными лугами, зарослями кустарников, на более возвышенных частях — лесами. Много озёр-стариц и болот.

История 
Бирский район был образован 20 августа 1930 года, когда согласно постановлению президиума ВЦИК было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 67,95 тыс. чел.
 2035 — 71,73 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Бирск) проживают   % населения района.

 Национальный состав района 
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 50,7 %, марийцы — 20,5 %, татары — 15,1 %, башкиры — 11,9 %, лица других национальностей — 1,8 %.

Административное деление 
В Бирский район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 14 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 15 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 14 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Бирском районе 78 населённых пунктов.

Экономика 
Бирский район относится к числу промышленно-сельскохозяйственных. Бирск — значительный индустриальный центр республики. Площадь сельскохозяйственных угодий 107,6 тыс. га (63,2 % всех земель района), в том числе площадь пашни 69,7, сенокосов — 17,3, пастбищ — 20,2 тыс. га. Специализация района — зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овощеводство, картофелеводство. Развиваются пчеловодство и рыбоводство.

Транспорт 
Район пересекает автодорога Уфа — Янаул, от которой отходит автодорога Баженово — Мишкино — Караидель.

Социальная сфера 
 В районе 45 общеобразовательных школ, в том числе 19 средних; 26 массовых библиотек и 38 клубных учреждений, Пономаревский санаторий пульмонологического профиля, дома отдыха «Озеро Шамсутдин» и «Сосновый бор». Издаётся общественно-политическая газета  «Победа». Имеется ряд филиалов вузов.

Известные уроженцы и земляки 
 Лобов, Владимир Николаевич — генерал армии.
 Нуриев, Зия Нуриевич — заместитель Председателя Совета Министров СССР.

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Районы Башкортостана
Бирский район